Anrich ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Anrich (1906–2001), deutscher Historiker und Nationalsozialist
 Gerold Anrich (1942–2013), deutscher Verleger und Übersetzer
 Gustav Adolf Anrich (1867–1930), deutscher evangelischer Theologe